Buergo Fernando Elcuar (Mexikóváros, 1926 –?) mexikói nemzetközi labdarúgó-játékvezető. Más források szerint Felipe Buergo Elcuar.

Pályafutása

Nemzetközi játékvezetés  
A Mexikói labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1961-től tartotta nyilván bírói keretében. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzést vezetett, vagy működő társának partbíróként segített. Az aktív nemzetközi játékvezetéstől 1969-ben a búcsúzott.

Világbajnokság 
A világbajnoki döntőhöz vezető úton Chilébe a VII., az 1962-es labdarúgó-világbajnokságra és Angliába a VIII., az 1966-os labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB partbíróként/bíróként alkalmazta. 1962-ben a FIFA JB a mexikói JB -től élvonali játékvezetőket kért, kifejezetten partbírói feladatokra. 1966-ban a torna előtt felmérésre (cooper (fizikai) tesztet és elméleti felkészültségből) került sor, de a repülőút során beteg lett és New Yorkban kórházba került, ezért nem működhetett a világbajnokságon. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 3.

Olimpia 
Mexikóban rendezték az 1968. évi nyári olimpiai játékokat, ahol a FIFA JB bíróként foglalkoztatta, ha nem vezetett, akkor valamelyik működő társának segített partbíróként. Olimpián vezetett mérkőzéseinek száma: 1 + 2 (partbíró).

Források 

Mexikói labdarúgó-játékvezetők
1926-ban született személyek
Élő személyek